Music () може значити:

Альбоми 

 «Music» — альбом Керола Кінга.
 «Music» — альбому гурту «311».
 «Music» — альбом Мадонни.
 «Music» — альбом Міки Накашими.
 «Music» — альбом гурту «Girugamesh».

Пісні 

 Music — пісня Мадонни з однойменного альбому.
 Music — пісня Еріка Сермона.

Інше 

 «The Music» — британський рок-гурт.
 «Wii Music» — відеогра для Wii.